

Смітфілд — місто, штат Кентуккі
 Смітфілд — місто, штат Мен
 Смітфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Смітфілд — місто, штат Північна Кароліна
 Смітфілд — місто, штат Пенсільванія
 Смітфілд — місто, штат Род-Айленд
 Смітфілд — місто, штат Юта
 Смітфілд — місто, штат Вірджинія
 Смітфілд — місто, штат Західна Вірджинія
 Смітфілд — селище, штат Іллінойс
 Смітфілд — селище, штат Небраска
 Смітфілд — селище, штат Огайо
 Смітфілд Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсильванія
 Смітфілд Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсильванія
 Смітфілд Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсильванія